Валвис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валвис, Димитриос (1808—1892) — греческий юрист и политик 19—го века.
 Валвис, Зиновиос (1800—1886) — греческий юрист и политик 19—го века.